Столац може бити:

 Столац, седиште општине Столац у Херцеговини
 Општина Столац, општина у Херцеговини
 Столац (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Столац (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Столац (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Столац (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Република Српска, БиХ
 Столац (Сењ), насеље града Сења, у Личко-сењској жупанији, Република Хрватска